Nan-šan může být

 Nan-šan (Chej-lung-ťiang) – městský obvod v městské prefektuře Che-kang v provincii Chej-lung-ťiang;
 Nan-šan (Kuang-tung) – městský obvod v subprovinčním městě Šen-čen v provincii Kuang-tung;
 Nan-šan (Che-pej) – městský obvod v okresu Čuo-lu v městské prefektuře Čang-ťia-kchou v provincii Che-pej;
 Nan-šan – jiné jméno pro pohoří Čchi-lien-šan.